Бундеслига 2014/2015 () — 49-й розыгрыш Бундеслиги.

В конце регулярного сезона восемь лучших команд вышли в плей-офф. Победитель плей-офф стал чемпионом Германии.

Последние две команды регулярного сезона отправятся в ПроA 2015/2016.

Участники 

Участниками сезона 2014/2015 стали четырнадцать лучших команд Бундеслиги 2013/2014 и две лучшие команды ПроA 2013/2014.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Результаты

Лидеры регулярного сезона по турам

Изменение положения команд в регулярном сезоне по турам

Плей-офф

Сетка

Клубы, участвующие в европейских клубных турнирах

В сезоне 2014/2015

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги

2015 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
2014/2015